Pottstown steht für:
 Pottstown (Illinois), Unincorporated Area im Peoria County, Illinois
 Pottstown (Pennsylvania), Gemeinde (Borough) im Montgomery County, Pennsylvania

Siehe auch:
 Pottsville